Pierwszy rząd Aníbala Cavaco Silvy
 Drugi rząd Aníbala Cavaco Silvy
 Trzeci rząd Aníbala Cavaco Silvy